Кубок Футбольної ліги 2002–2003 — 43-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул всьоме у своїй історії здобув Ліверпуль.

Календар

Попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 серпня 2002

|}

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 вересня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 вересня 2002

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 вересня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 жовтня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 жовтня 2002

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 листопада 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 листопада 2002

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 грудня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 грудня 2002

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 грудня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 грудня 2002

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/22 січня 2003

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/21 січня 2003

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf 

2002–2003
2002 у футболі
2003 у футболі
2002 в англійському спорті
2003 в англійському спорті